Mittermoos  heißen folgende geographischen Objekte:

 Mittermoos (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Mittermoos (Gemeinde Gurten), Ortsteil von Gurten, Oberösterreich
 Mittermoos (Salzburg), Stadtteil von Salzburg